Schachnasarow ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Chosrojewitsch Schachnasarow (1924–2001), russischer Politikwissenschaftler
 Karen Georgijewitsch Schachnasarow (* 1952), Regisseur, Drehbuchautor und Produzent